Plusieurs cours d'eau d'Australie-Méridionale portent le nom de Para River :
 la , une rivière saisonnière ;
 la North Para River ;
 la South Para River.

Voir aussi